Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1893 war ein Tenniswettbewerb in London.

In einer Neuauflage der letztjährigen Challenge Round besiegte diesmal Joshua Pim den Titelverteidiger Wilfred Baddeley und gewann damit seinen ersten Einzeltitel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 250.

Herreneinzel
1893